feminizacja – nadanie lub uzyskanie cech żeńskich, poddanie czegoś wpływom kobiet
 wskaźnik feminizacji
 feminizacja nazw zawodów
 feminizacja (medycyna)

Zobacz też 
 feminizm
 maskulinizacja
 wskaźnik maskulinizacji